Лісабонське повстання
 Євромайдан